baba – akuszerka, również „babka”
 baba (babka) – ciasto upieczone w formie w kształcie zbliżonym do odwróconego stożka ściętego, często z tzw. kominem w środku; przykład: baba wielkanocna
 baba (kafar) – urządzenie budowlane służące do wbijania pionowych pali w ziemię lub w dno zbiornika wodnego
 baba – w hindi znaczy Ojciec i jest często stosowanym tytułem w Indiach. Również w złożeniach np. Babadźi
 baba – w krajach słowiańskich nazwa wielu skał, szczytów i wzniesień

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 7, w tym 4 podstawowe
 Baba – osada w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. mogileńskim, w gminie Mogilno
 Baba – osada leśna w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. mogileńskim, w gminie Mogilno
 Baba – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. rypińskim, w gminie Skrwilno
 Baba – część wsi Zosin w woj. lubelskim, w pow. opolskim, w gminie Opole Lubelskie
 Baba – część wsi Wola Pawłowska w woj. mazowieckim, w pow. lipskim, w gminie Solec nad Wisłą
 Baba – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ostrołęckim, w gminie Łyse
 Baba – część wsi Krzykosy w woj. wielkopolskim, w pow. średzkim, w gminie Krzykosy

Miejscowości poza granicami Polski 
 Baba – modernistyczne osiedle w Pradze
 Baba – miasto w prowincji Los Ríos
 Baba – kanton w prowincji Los Ríos

Cieki i zbiorniki wodne 
 Baba – potok, dopływ Czerwonej, na Pobrzeżu Koszalińskim
 Baba – struga, dopływ Klaskawskiej Strugi
 Baba – rzeka, dopływ Sztoły, okresowo płynąca przez Olkusz i Bukowno
 Baba – struga, dopływ Warty
 Baba – rzeka, dopływ Ghelinţa Mare w Rumunii
 Baba – rzeka, dopływ Putny w Rumunii 
 Stara Baba – staw w Poznaniu

Formy ukształtowania terenu 
 Baba – pasmo górskie w południowej Macedonii
 Baba (Pezinská Baba) – przełęcz w głównym grzbiecie Małych Karpat
 Baba – przylądek w Turcji
 Baba – skała wspinaczkowa we wsi Siedlec w gminie Janów w woj. śląskim
 Baba (Kanasiówka) – szczyt w Beskidzie Niskim
 Baba (Баба) – szczyt pasma górskiego Riła w Bułgarii
 Baba (1617 m) – szczyt w Niżnych Tatrach na Słowacji
 Baba (1120 m) – szczyt w Niżnych Tatrach na Słowacji
 Baba – szczyt pasma górskiego Słowacki Raj na Słowacji
 Baba – turnia w Dolinie Będkowskiej na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej
 Baba lub Pióro – turnia na Nosalu w Tatrach
 Baba – turnia na północnych stokach Rakuskiej Czuby w słowackich Tatrach

Osoby o nazwisku lub przydomku „Baba” lub „Bába” 
 Hinduscy duchowni i święci
 Aghoreshwar Baba Bhagwan Ram (1937–1992) – guru indyjski z Varanasi, święty z ascetycznej tradycji Aghori Panth
 Baba Lokenath (1730–1890) – na pół legendarny hinduistyczny święty i filozof pochodzącym z Bengalu
 Brahma Baba (właśc. Lekhraj Kirpilani, 1876–1969) – założyciel ruchu Brahma Kumaris
 Dewaraha Baba (zm. 1990) – hinduistyczny asceta z północnych Indii, święty i guru tradycji awatara Ramaćandry
 Meher Baba (1894–1969) – indyjski mistrz duchowy, który ogłosił się awatarem
 Sathya Sai Baba (1926–2011) – hinduski mistrz duchowy, guru, przywódca religijny
 Shirdi Sai Baba (zm.1918) – indyjski mistrz i nauczyciel duchowy

Inne osoby 
 Ammo Baba (1934–2009) – iracki piłkarz i trener piłkarski
 Barak Baba (XIII-XIV w.) – turecki derwisz i sufi związany z dynastią Ilchanidów
 Husajn Ali Baba (ur. 1982) – piłkarz bahrajński
 Corneliu Baba (1906–1997) – rumuński malarz, portrecista, ilustrator
 Jaroslav Bába (ur. 1984) – czeski lekkoatleta, skoczek wzwyż
 Ludwik Baba (zm. 1624) − błogosławiony Kościoła katolickiego, męczennik
 Shinpachi Baba (XIX w.) – japoński pionier baloniarstwa
 Simcha Baba (1902–1973) – izraelski polityk, członek Knesetu
 Sumie Baba (ur. 1967) – japońska aktorka głosowa

Inne 
 Baba – bogini w mitologii sumeryjskiej

Zobacz też 

 Baby, Babiniec
 Baba (gromada)
 Babá
 babcia

Przypisy